If I Could – EP dei 24-7 Spyz del 1997
If I Could – singolo di Sunny Sweeney del 2007, dall'album Heartbreaker's Hall of Fame
 If I Could – singolo delle Calaisa del 2008
If I Could – singolo di Wiley featuring Ed Sheeran del 2011, dall'EP Chill Out Zone